Irisbus — международный холдинг по производству автобусов.

История 
Компания возникла благодаря слиянию автобусных отделений фирм Iveco (Sauver France, Unic, Lancia, Orlandi, Magirus-Deutz) и Renault (в частности, Berliet, Saviem, Dodge Europe, Heuliez-Bus и Karosa), позже Irisbus пытался поглотить и Ikarus. В единой компании все её части легко координируются, что позволяет оказывать серьезное влияние на рынке автобусов. Irisbus является вторым по величине производителем автобусов в Европе (после Evobus, который включает в себя автобусную ветвь Mercedes-Benz и Setra). C 2002 года 100 % акций компании принадлежат концерну Iveco. Основная производственная группа находится во французском Анноне и итальянском Валле Уфита, но производство там было закончено в 2011 году. Другие заводы, не столь масштабные по объёмам производств, находятся в различных городах Франции, а также, например, в чешском Високе-Мито на заводе Karosa, который с 3 января 2007 называется Iveco Czech Republic. 26 мая 2013 было официально объявлено о закрытии Irisbus и создании новой дочерней фирмы Iveco — Iveco Bus.

Производимые автобусы 
Продукцией являются следующие модели автобусов и троллейбусов:
 Irisbus Arway
 Irisbus Citelis 10.5M
 Irisbus Citelis 12M
 Irisbus Citelis 18M
 Irisbus Cityclass
 Irisbus Civis (троллейбус)
 Irisbus Cristallis (троллейбус)
 Irisbus Crossway (автобус)
 Irisbus Crealis NEO (автобус)
 Irisbus Daily (микроавтобус)
 Irisbus Domino
 Irisbus Europolis
 Irisbus Evadys
 Irisbus Magelys
 Irisbus Midys
 Irisbus Midway
 Irisbus Récréo (школьный автобус)
 Škoda 24Tr (троллейбус)
 Škoda 25Tr (троллейбус)
 Irisbus Urbanway.

Галерея

См. также 
 Karosa
 Iveco
 Renault
 Ikarus

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Irisbus
 Irisbus на stroyteh.ru
 Автобусный бренд Irisbus переименован в Iveco Bus.